Эль-Дора́до () — округ штата Калифорния, США. Находится в исторической области Золотая страна в горах Сьерра-Невада. Население округа, по данным переписи 2010 года, составляет 181 058 человек. Окружной центр Эль-Дорадо — город Плэсервилл.

Население округа Эль-Дорадо выросло с расширением Большого Сакраменто. В уникальном районе около озера Тахо рост экологического сознания и экологической инициативы в области защиты природы связан с ростом населения в связи с Зимними Олимпийскими играми 1960 года на горнолыжном курорте Долина Скво в соседнем округе Плейсер.

История 

19 января 1848 года  обнаружил золото в районе города Колома, после чего население Калифорнии в целом и в том числе района, который в будущем стал округом Эль-Дорадо, резко увеличилось за счёт шахтёров, надеющихся разбогатеть. Эль-Дорадо, получивший своё название в честь легендарно богатой мифической страны, был одним из первых 27 округов штата Калифорния, образованных законом от 18 февраля 1850 года. Колома был первой столицей округа, но когда золото начало истощаться, столица округа была перенесена в город Пласервилл в 1857 году.
 
 
 Местные достопримечательности:

География 
Общая площадь округа равняется 4 631,2 км², из которых 4 431,1² (95,67%) составляет суша и 200,1 км² (4,32%) — вода.

Реки 
 Американ-Ривер

Горы 
Горная система Сьерра-Невада (США):
 . Основные горы:
 
 . Основные горы:
 
 
 .
 .

Озёра 
 озеро Тахо
 Остров Фаннетт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и ещё ряд других.

Соседние округа 
На севере Эль-Дорадо граничит с округом Плейсер, на северо-востоке с округом Дуглас (штат Невада), на юго-востоке со Алпайном, на юге с Амадором, на западе с округом Сакраменто.

Населённые пункты 

С населением более 10 000 человек:
 Саут-Лейк-Тахо (в городе расположен аэропорт )
 Плэсервилл (столица округа)
 
 
С населением менее 10 000 человек:
										
 
 
 Колома

Места отдыха

Парки 
 
  с  и  в качестве высшей точки (3 317 м.)

Горнолыжные курорты

Винодельни

Торговые центры 
 Town Center, Эль-Дорадо Хиллс 
 Эль-Дорадо Хиллс: Everything El Dorado Hills.com

Транспортная инфраструктура

Автомагистрали 

  U.S. Route 50
  State Route 49
  State Route 89
  State Route 193
 Luther Pass

Общественный транспорт 
 El Dorado Transit  занимаются местными перевозками в Плесервилле и прилежащих районах (на востоке до Поллок-Пайнс). Также есть пригородные рейсы в Сакраменто и Фолсом.
 BlueGo - это транзитный оператор в районе Южной части озера Тахо. Есть рейсы в штат  Невада.

Аэропорты 
Главные аэропорты округа: , , Кэмерон-Парк (аэропорт) and .

Демография

2010 
По данным переписи населения США 2010 года в округе Эль-Дорадо проживало 181 058 человек. Расовый состав: 156 793 (86,6%) белых, 1 409 (0,8%) афроамериканцев, 2 070 (1,1%) представителей коренных народов, 6 297 (3,5%) азиатов, 294 (0,2%) жителей тихоокеанских островов, 7 278 (4,0%) представителей других рас и 6 917 (3,8%) человек, относящих себя к двум или более расам. Испаноговорящими или выходцами из стран Латинской Америки назвали себя 21 875 человек (12,1%). Самый большой рост произошёл в Эль-Дорадо Хиллз, где население выросло на 24 092c 2000 года.

2000 

По данным переписи 2000 года в округе насчитывалось 156 299 человек, 58 939 домохозяйств и 43 025 семей. Плотность населения составляла 35 человек на квадратный километр. В округе насчитывалось 71 278 единиц жилья, при средней плотности 16 единиц на квадратный километр. Расовый состав населения округа: 89,7% белых, 0,5% афроамериканцев, 1,00% представителей коренных народов, 2,1% азиатов, 0,13% жителей тихоокеанских островов, 3,55%  представителей других рас и 2,96% человек, относящих себя к двум или более расам. Испаноговорящими или выходцами из стран Латинской Америки назвали себя 9,32% населения. 14,9% были немцами, 13,4% англичанами, 10,3% ирландцами, 6,6% итальянцами и 6,6% американцами. 90,5% используют английский и 6,5% испанский в качестве основного языка.

В округе было 58 939 домохозяйств, из которых 34,2% имели детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 60,1% были супружеские пары, живущие вместе, 8,9% были матерями-одиночками без мужей, а 27,0% не имели семьи. 20,1% всех домохозяйств состояли из отдельных лиц и 7,3% из них одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домохозяйства 2,63, а средний размер семьи 3,04.

Разделение населения по возрасту: 26,1% в возрасте до 18 лет, 6,8% от 18 до 24 лет, 27,8% от 25 до 44 лет, 26,9% от 45 до 64 лет и 12,4%, которые были в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст составлял 39 лет. На каждые 100 женщин приходилось 99,5 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше насчитывалось 97,3 мужчин.

Согласно переписи 2000 года средний доход на домашнее хозяйство в округе составил $51 484, а средний доход на семью составляет $60 250. Мужчины имели средний доход $46 373, а женщины —  $31 537 для женщин. Доход на душу населения округа составлял $25 560. 5,0% семей и 7,1% домохозяйства были ниже черты бедности, в том числе 7,6% из них моложе 18 лет и 5,0% в возрасте 65 лет и старше.

Политика 

Эль-Дорадо — это, преимущественно, республиканский округ на президентских выборах и выборах в конгресс. Последним демократом, завоевавшим симпатии большинства населения округа, был Линдон Джонсон на выборах 1964 года, а последний демократ победивший в округе был Джимми Картер на выборах 1976 года.

Эль-Дорадо входит в , который представлен республиканцем . При выборах в  Эль-Дорадо также входит в 4-й избирательный округ, который представлен республиканцем , а также частично в 10-й округ, который представлен демократом . При выборах в , Эль-Дорадо является частью 1-го округа, который представлен республиканцем .

Интересы округа в сенате США представляют сенаторы Дайэнн Файнстайн и Барбара Боксер.

Асбест 
Некоторые районы округа Эль-Дорадо, как известно, содержат природные образования асбеста вблизи поверхности. Геологическая служба США изучила амфиболы в горных породах и грунте в округе в ответ на исследования проб агентства по защите природы, а после раскритиковала их выводы. Исследование геологов показало, что многие частиц амфиболов в округе удовлетворяют критериям правил по охране окружающей среды по химическим и морфологическим показателям, но не отвечают требованиям к морфологическим показателям коммерческого асбеста. В итоговом докладе указано, что даже частицы, которые отвечают требованиям для коммерческого асбеста могут являться угрозой для здоровья, и было предложено совместными усилиями исследовать риск для здоровья человека, связанный с «асбестом природного происхождения».

В 2003 году после строительства футбольного поля Высшей школы Оак Ридж (Эль-Дорадо-Хиллз, Калифорния) Федеральное агентство по токсическим веществам и регистрации заболеваний обнаружили, что некоторые студенты-спортсмены, тренера и работники школы, получили существенное воздействие асбеста.

Примечания 

Округа Калифорнии